Kogelberg heißen folgende geographische Objekte:
 Kogelberg, als anderer Name für den Kreuzkogel (Sausal), einen Berghügel in der Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kogelberg (Gemeinde Leibnitz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kogelberg (Gemeinde Riegersburg), Ort bei Dörfl, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Berge:
 Kogelberg (Südafrika), Gebirgszug an der False Bay, Western Cape, Südafrika
 Kogelberg (Grazer Bergland), 533 m, im Grazer Stadtbezirk Mariatrost, Steiermark
 Kogelberg (Kocheler Berge), 1241 m, Kocheler Berge, Bayern

 Kogelberg (Rosaliengebirge), 356 m, bei Mattersburg und Wiesen, Burgenland
 Kogelberg (Bucklige Welt), 351 m, bei Dörfl östlich Oberpullendorf, Burgenland
 Kogelberg (bei Zöbing), 307 m, bei Zöbing im Kamptal, östliches Waldviertel, Niederösterreich
 Kogelberg (bei Stoizendorf), 303 m, bei Stoizendorf östlich Eggenburg im westlichen Weinviertel, Niederösterreich
 Kogelberg (bei Erdberg), 261 m, bei Erdberg nordöstlich Mistelbach im östlichen Weinviertel, Niederösterreich
sowie:
 Naturreservat Kogelberg, in Südafrika

Siehe auch:
 Kögelberg